Лющик — деревня в Плюсском районе Псковской области. Входит в городское поселение Плюсса.

География 
Деревня расположена в 13 км к востоку от районного центра — посёлка Плюсса.

Население 

Численность населения деревни по оценке на конец 2000 года составляла 89 жителей, по переписи 2002 года — 105 человек.

История 
До 2015 года деревня входила в Плюсскую волость, до 1995 года — в Плюсский сельсовет.

Примечания 

Населённые пункты Плюсского района